Alabama může být:
 Alabama – stát na jihovýchodě Spojených států amerických
 Alabama (New York) – městečko v New Yorku
 Alabama (řeka) – řeka na jihovýchodě USA
 Alabama (skupina) – americká countryová a rocková skupina
 Alabama Port – osada v Alabamě
 USS Alabama – různé lodě amerického námořnictva